Pojem Saxon nebo SAXON může mít vícero významů:

 evropské národy Sasů nebo mladších Anglosasů
 Saxon (hudební skupina) – britská heavymetalová skupina
 generátor, parser a XSLT procesor – založený na jednoprůchodovém zpracování datového proudu pomocí Simple API for XML
 AT105 Saxon – britský obrněný transportér